Суперкубок Кандиду де Оливейра 2004 () — 26-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2003/04 «Порту» и обладатель Кубка Португалии 2003/04 «Бенфика». Встреча состоялась 20 августа 2004 года в Коимбре, на стадионе Сидади-ди-Коимбра.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2004 на сайте zerozero.pt

2004
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 2004 году
События 20 августа
Август 2004 года
Спортивные соревнования в Коимбре